Georg Frederik von Krogh kan syfta på:

 Georg Frederik von Krogh (1732–1818), norsk militär
 Georg Frederik von Krogh (1777–1832), norsk militär